Lilia bezeichnet:
 Lilia, Dolmen in der Bretagne
 Lilia (Verteidigungsanlage), Wehranlage aus römischer Zeit
 Lilia (Name), Vor- und Familienname, siehe dort für Etymologie und Namensträger
 Lilien, historischer Name der Pflanzengattung